Wstrząs
 Wstrząs (film 2013)
 Wstrząs (film 2015)

Zobacz też 
 Wstrząsy